Варе́ла () — іспанське та португальське прізвище галісійського походження.

Прізвище 

 Аділсон Тавареш Варела — швейцарський футболіст, півзахисник.
 Альфредо Варела (1914—1984) — аргентинський письменник і громадський діяч.
 Густаво Варела — уругвайський футболіст, півзахисник.
 Леонор Варела — чилійська акторка.
 Обдуліо Хасінто Варела — уругвайський футболіст, захисник.
 Педро Варела — президент Уругваю.
 Северіно Варела — уругвайський футболіст.
 Сілвестре Варела — португальський футболіст, нападник.
 Фернанду Варела — кабовердійський футболіст, захисник.
 Флоренсіо Варела (1807—1848) — аргентинський письменник
 Франсиско Варела — чилійський біолог і філософ.

Іспанські прізвища
Португальські прізвища